Enter steht für:

 Enter-Taste auf Computertastaturen, siehe Eingabetaste
 Enter, norddeutsch für ein einjähriges Pferd, siehe Hauspferd #Veraltete, umgangssprachliche und mundartliche Bezeichnungen

 Enter (Album) der niederländischen Metal-Band Within Temptation (1997)
 Enter (Russian-Circles-Album) der US-amerikanischen Metal-Band Russian Circles (2006)
 Enter (Museum), Computermuseum in Solothurn, Schweiz

Ort:
 Enter (Overijssel), Ort in der Gemeinde Wierden, Niederlande

Person:
 Stephan Enter (* 1973), niederländischer Schriftsteller

ENTER steht für:
 Equivalent National Tertiary Entrance Rank, standardisiertes Aufnahmeverfahren für Universitäten in Australien

Siehe auch:

 Enterich (Erpel)
 Entern (Kaperung)

ENTER